L'effet YORP (pour Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack) est une interaction avec le rayonnement solaire, tendant à accélérer la rotation des petits astéroïdes.
 (54509) YORP est un astéroïde Apollon, et le premier astéroïde où l'on ait observé l'effet YORP.
 Les Yorps sont des Martiens amicaux avec un seul œil, dans la série de jeux vidéo Commander Keen.